Al-Dostor, auch Ad-Dustour ( „Die Verfassung“) steht für:
 Al-Dostor (Ägypten), arabischsprachige Tageszeitung aus Kairo
 Al-Dostor (Jordanien), arabischsprachige Tageszeitung aus Amman